Pukkiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukkiluoto (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,53, long 21,48), 
 Pukkiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,38), 
 Pukkiluoto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Pukkiluoto (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Pukkiluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Pukkiluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Pukkiluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Pukkiluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Pukkiluoto (ö i Satakunta, Raumo), 
 Pukkiluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Pukkiluoto (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar